Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аманду Кетцер з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Богерт
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К По
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Панова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А Стівенсон
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= М де Свардт
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Л Реймонд
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Л Остерло
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Л Макніл
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Саекі
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М Вашінгтон
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Крістя
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Дж Чі
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=79
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Е Фрейзер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=67
| RD1-score16-3=5

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К По
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Панова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04=
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Кремер
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Я Неєдли
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е Вагнер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Нана Міягі
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= А Кетцер
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Ч Рубін
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Сміт
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=62
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Шонессі
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Н Пратт
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=78
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Бранді
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Санчес Лоренсо
| RD1-score14-1=63
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= К Блек
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Е Вагнер
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= А Кетцер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Ч Рубін
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Н Пратт
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Бранді
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А Курнікова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К Блек
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= А Кетцер
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Ч Рубін
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 IGA SuperThrift Classic Draw

1999
Тур WTA 1999